Das Dameneinzel der Australian Open 2011 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerin Serena Williams trat verletzungsbedingt nicht an. Das Finale gewann Kim Clijsters mit 3:6, 6:3, 6:3 gegen Li Na.

Die Partie zwischen Francesca Schiavone und Swetlana Kusnezowa im Achtelfinale dauerte 4 Stunden 44 Minuten und war das längste Damen-Match in der Geschichte der Australian Open.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks

Einzelnachweise 

Dameneinzel
2011